Athamanta lumpeanum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Ignaz Dörfler och August von Hayek, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Athamanta lumpeanum ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lumpeanum